Bob Giraldi (* 1939, Paterson), un réalisateur, scénariste et producteur américain
 Bruna Giraldi, une chanteuse, peintre et actrice française d'origine italienne
 Franco Giraldi (1931-2020), journaliste, scénariste et réalisateur italien
 Giovanni Battista Giraldi (1504, Ferrare1573, Ferrare), un écrivain, poète et _italien
 Guglielmo Giraldi del Magri (Magro), un enlumineur italien de la première Renaissance de l'école de Ferrare
 Guglielmo (Carlo Alessandro Maria) Pecori-Giraldi (1856, Florence1941, Rome), un général et un homme politique italien
 Lilio Gregorio Giraldi (1479-1552), un humaniste italien de la Renaissance
 Nico Giraldi, un policier de cinéma
 Riccardo Giraldi, un inventeur italien et directeur de la création
 William Giraldi (1974-), écrivain américain

Patronyme italien